Wasmanniella är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1898. Wasmanniella ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gallmyggor
Wasmanniella